Олег Васильевич Кичук — AVTO_SPEAKER (; род. 14 декабря 1983, Запорожье, УССР) — украинский спортсмен, кикбоксер, ютубер. Победитель Кубка Европы по кикбоксингу версия IAKSA, финалист и победитель международных турниров.

Биография 
Дата рождения: 14 декабря 1983 г.

Место рождения: Запорожье, УССР.

Образование высшее: ЗНУ Факультет физического воспитания(профиль Олимпийский и профессиональный спорт)

ЗНУ Экономический Факультет.

Спортивная карьера 

С 2001 года тренируется под руководством Заслуженного тренера Украины Валерия Владимировича Леонтьева. Боец клуба «Импульс», Запорожье. Имеет звание мастер спорта Украины. Является обладателем кубка Европы 2004 года, в весовой категории до 80 кг федерации IAKSA 

Турниры:

 Всеукраинский турнир А. Хоменко Мариуполь 23.11.2003 - 2м.

 Чемпионат Днепропетровской обл. Павлоград 17.04.2004 - 2м.

 Открытый Чемпионат МГФСО Москва 20.02.2004   2 место

 Кубок Украины Одесса 16.05.2004   2 место.

 Кубок Европы IAKSA Сегед 22.05.2004  1 место.

 Чемпионат Мира -IAKSA Базель 19.09.2004  3 место лайт контакт

Предпринимательская деятельность 
С 2010 года является предпринимателем, основная деятельность импорт автомобилей

Блогер 
С 2013 года ведёт канал avto_speaker на платформе YouTube по автомобильной тематике. Более 100000 подписчиков, серебряная кнопка YouTube. Основные направления: таможенное оформление автомобилей в Украине, анализ цен на авто в Европе, новости авторынка и обзоры автомобилей.

Авария 
В августе 2020 года двигаясь пешком вместе со своей женой и друзьями были сбиты автомобилем, водитель которого нарушил правила.

Примечания

Ссылки 
 Кикбоксинг. Базель (Швейцария). Чемпионат мира (версия IAKSA) // Спорт-Экспресс / Глав. ред.— М. А. Максимов.— 1 октября 2004.— Газета № 225 (3603).— 7-я полоса, «Единоборства / ММА».

 http://www.kbscgeuro2004.cg.yu/index.htm

 http://kickboxingiaksa.narod.ru/announcement1.html
 Інтерв’ю з запорізьким автоблогером // akzent // Христина Монастирна  / 08 марта 2023
 Какое подержанное авто приобрести на рынке Эстонии в 2022 году // ТСН / 10 января 2022
 Штрафы и арест: что ждет владельцев нерастаможенных «евроблях» // akzent // Кристина Монастырная / 19 ноября 2021
 Олег Кичук: что надо знать о покупке авто из-за границы (ИНТЕРВЬЮ) // akzent // Ира Крамаренко / 13 январь 2020
 Борщевський О. В. //  МИР ЕДИНОБОРСТВ  (ua)  Украинский международный иллюстрированный спортивный журнал / декабрь 2004 (№ 41)

Видеоблогеры Украины
Видеоблогеры по алфавиту
Ютуберы по алфавиту
Ютуберы Украины
Спортсмены Украины
Спортсмены Запорожья